Покер (Суперр бол) е турнир по покер на живо провеждан в САЩ в периода 1979 - 1991.

История 
През 1979 американският покерджия Амарило Слим вижда възможност да се конкурира с WSOP, като създаде свой формат който ще се провежда първо само в САЩ а в бъдещо вероятно в световен мащаб. Той създава SBOP (Super bowl of poker) с входна такса $10 000 през 1979.

Резултати

Източници 

Покер турнири в САЩ